Als Europameisterschaft 1966 oder EM 1966 bezeichnet man folgende Europameisterschaften, die im Jahr 1966 stattfanden:

 Dreiband-Europameisterschaft 1966 in Lissabon (Portugal)
 Eishockey-Europameisterschaft 1966 im Rahmen der Eishockey-Weltmeisterschaft 1966 in Ljubljana, Zagreb und Jesenice (Jugoslawien)
 Eiskunstlauf-Europameisterschaften 1966 in Bratislava (Tschechoslowakei)
 Eisschnelllauf-Mehrkampfeuropameisterschaft 1966 in Deventer (Niederlande)
 Europameisterschaften im Gewichtheben 1966 in Ost-Berlin (DDR)
 Judo-Europameisterschaften der Männer 1966 in Luxemburg (Luxemburg)
 Karate-Europameisterschaft 1966 in Paris (Frankreich)
 Leichtathletik-Europameisterschaften 1966 in Budapest (Ungarn)
 Ringer-Europameisterschaften 1966 in Essen und Karlsruhe (Deutschland)
 Ruder-Europameisterschaften 1966 in Amsterdam (Niederlande)
 Schwimmeuropameisterschaften 1966 in Utrecht (Niederlande)
 Tischtennis-Europameisterschaft 1966 in London (Großbritannien)
 Wasserball-Europameisterschaft 1966 in Utrecht (Niederlande)

!Europameisterschaft
1966